«Оризо́нт» () — молдавский советский
вокально-инструментальный ансамбль. Был создан при Молдавской государственной филармонии в Кишинёве композитором Олегом Мильштейном в 1976 году, насчитывал 16 человек.

В 2020 году Артур Мильштейн и Владимир Севрюк возрождают группу «Оризо́нт» сохраняя и развивая традиции легендарного советского ВИА. В репертуаре коллектива — современные версии хитов «Оризо́нта» 70-х, 80-х, 90-х годов и новые композиции.

Возрождение «Оризо́нт», теперь носящего имя Олега Мильштейна – дань уважения ансамблю, созданному в 1976 году этим замечательным композитором.

В 21 веке группа «Оризо́нт» отправляется к новым горизонтам, с новыми голосами и аранжировками, но с глубоким уважением и любовью к долгой истории ансамбля.

История

Название и состав 
«Оризонт» в переводе с молдавского — «Горизонт».

В первый состав ансамбля вошли: Татьяна Грекул, Леонид Рабинович, Татьяна Васильева, Илья Раду-Райзман (скрипичная группа); Аркадий Лысенко, Владимир Письменный, Эрик Маянов, Александр Слободской, Валерий Савич, Григорий Михайлов (духовая группа); Ливиу Штирбу, Ян Лемперт, Евгений Подакин, Александр Оприца (ритм-секция); Александер Носков, Нина Круликовская, Дмитрий Смокин, Светлана Рубинина, Штефан Петраке (вокалисты); Ян Берман (звукорежиссёр). Со временем состав изменялся, однако основная группа, образовавшая его костяк, работала на протяжении долгих лет, вплоть до окончания существования коллектива. В состав подбирались только музыканты-профессионалы — с высшим и средним музыкальным образованием.

Молдавская филармония (1976—1982) 
Ансамбль «Оризонт» начал свой творческий путь в Молдавской государственной филармонии в 1976 году. Основателем коллектива стал выпускник Кишиневской Государственной консерватории, дирижёр и композитор Олег Сергеевич Мильштейн. Музыкальный коллектив задумывался им как вокально-инструментальный ансамбль, не имея ничего общего с молдавским фольклорным народным коллективом. Наоборот — «Оризонту» удалось органично преподнести современными эстрадными красками синтез авторских произведений и элементы народных мотивов молдавского фольклора.

Начало творческого пути 
Первые концерты ансамбля «Оризонт» состоялись 1—10 марта 1977 года и были приурочены к ежегодному музыкальному фестивалю искусств «Мэрцишор», проводимому в Молдавии. Дебютная программа была тепло принята зрителями. Вскоре за этим начались выступления за пределами Молдавии, своей яркостью и самобытностью «Оризонт» стал заметным явлением среди коллективов советской эстрады.

Ансамбль начинают приглашать для выступления в музыкальных программах Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Он обращает на себя внимание «Союзконцерта» и «Госконцерта», которые впоследствии начали с ним активное сотрудничество. Состоялась совместная гастрольная поездка по СССР ансамбля «Оризонт» и очень популярной в то время чешской певицы Гелены Лоубаловой (Helena Loubalova).

«С песней по жизни» и известность 
Широкую известность получил в 1978 году, после победы на Всесоюзном телевизионном конкурсе «С песней по жизни». В музыкальную редакцию Центрального телевидения пришло много писем с откликами на это событие.

Вскоре после конкурса в ансамбль «Оризонт» вливаются новые исполнители — Николай Каражия, Сергей Бурцев, Олег Балтага (ритм-секция); Алексей Сальников, Григорий Михайлов (духовая группа); Василий Ротарь, Лариса Гелага, Евгений Ротару (вокалисты).

В завершении московских концертов «Оризонту» поступила просьба от поэта Роберта Ивановича Рождественского принять участие в его юбилейном творческом вечере в Колонном зале Дома Союзов. Переговоры с Министерством культуры Молдавии, с секретарем по культуре ЦК Компартии Молдавии П. П. Петриком, не принесли успеха. Разрешение смог получить сам Роберт Иванович Рождественский, позвонив лично Первому секретарю ЦК Компартии Молдавии Бодюлу.

Участие в фестивалях 
Ансамбль участвует в самых престижных Всесоюзных песенных фестивалях: «Золотой колос» в Алма-Ате, «Майские звезды» в Москве, «Паланга-78», «Весна Ала-Тоо» во Фрунзе, «Музыкальная осень» в Белоруссии, «Музыкальная осень» в Ставрополье, «Зори Кавказа» в Грозном и других. Под «нажимом» Москвы ансамбль посылают представлять Советский Союз, совместно с певцами Аллой Пугачевой и Яаком Йоалой, на первую совместную телевизионную программу телевидения ГДР «Мелодии друзей». Песня Олега Мильштейна, написанная на слова немецкого поэта Ганса Мескентина «Когда звучат инструменты» специально для этой программы, стала популярной в Германии. Вскоре ансамбль «Оризонт» получает приглашение принять участие в популярной программе телевидения ГДР «Пёстрый котёл» вместе с немецкими ансамблями: «Карат», «Пудис» и другими. В разных программах ансамбль работает совместно с мировыми звездами: Чеслав Немен (Польша), Мирей Матье (Франция), Хелена Вондрачкова, Иржи Корн, Карел Готт (Чехословакия), Хулио Иглесиас (Испания), Рафаэлла Карра (Италия) и многими другими.

Ансамбль выпускает свой первый диск-гигант на фирме «Мелодия». Появляются рецензии на выступления ансамбля «Оризонт» и его записи в звуковом журнале «Кругозор», 1978 год: Г62-06557 — Кто виноват (Ш. Аранов — Э. Радов), Ляна (молдавская нар. песня в обр. О. Мильштейна) и Г62-06558 — Душа цыгана (О. Мильштейн — Е. Криммерман), Г92-06764 — У мельницы (молдавская нар. песня в обр. М. Оцела), Монолог (О. Мильштейн — Ш. Петраке). Творческое объединение «Экран» Центрального телевидения снимает фильм-концерт под названием: Молдавский вокально-инструментальный ансамбль «Оризонт». Режиссёр фильма Феликс Слидовкер — тонко сумел уловить прекрасно отработанный музыкально сценический стиль ансамбля. На Всесоюзном песенном фестивале «Песня года» коллектив получает звание Лауреата, в 1978 году песня «Калина» (М. Новикас — Ю. Кобрин), которая вскоре становится визитной карточкой ансамбля, а в 1979 году песни: «А любовь жива» (А. Бабаджанян — А. Монастырев, О. Писаржевская) и «Я пою о любви» (К. Руснак — Е. Криммерман). Из-за неоднозначной обстановки в республике поэт Ефим Криммерман вынужден взять себе псевдоним — Ефим Чунту.

«Молдавские эскизы» 
В 1978 году Творческое объединение «Экран» Центрального телевидения СССР сняло фильм-концерт
под названием — «Молдавские эскизы» (режиссёр — Юрий Сааков). В фильме через призму песен «Оризонта» было показано многогранное изобразительное искусство художников Молдавии. Этот фильм был продан Центральным телевидением в 13 стран мира. Но в Молдавии, на местном телевидении, не нашлось свободного эфирного времени. До того как фильм-концерт должен был выйти на Всесоюзный экран, руководитель ансамбля композитор Олег Мильштейн предложил просмотреть привезенную им копию фильма работникам Молдавской филармонии и Министерства культуры, рассчитывая на долгожданную похвалу в адрес ансамбля. Но случилось обратное. На просмотр пришли все: Министр культуры со своей свитой, а также 3-й секретарь по идеологии со своими работниками из отдела культуры и пропаганды ЦК Компартии Молдавии. Состоялся расширенный художественный совет. В итоге вердикт: выход фильма на Всесоюзный экран должен быть запрещен по политическим мотивам. Изобразительные работы, якобы показанные в фильме, относятся не к молдавским, а к румынским художникам. Руководитель ансамбля, обратившись в Москву, к режиссёру фильма, и рассказав ему все это, просил разъяснить ему, как мог произойти такой «ляпсус». Режиссёр был просто шокирован. Он назвал исходный источник, откуда был взят весь изобразительный материал. Им оказался буклет молдавских художников, изданный молдавским издательством «Картя Молдовеняскэ».

Ставропольская филармония (1982—1989) 
В 1982 году коллектив начинает работу в Ставропольской краевой филармонии.
Годы работы в Ставрополе — «золотой век» в биографии «Оризонта». Сразу по приезде в Ставрополь руководитель ансамбля был незамедлительно приглашен на беседу к Первому секретарю областного крайкома партии Мураховскому Всеволоду Серафимовичу. Очень требовательный партийный деятель и человек, любящий и ценящий культуру. Он совсем недавно заменил на этом посту Горбачева Михаила Сергеевича, которого забрали в Москву на работу в ЦК КПСС. Это была очень теплая, сердечная беседа. Руководитель ансамбля «Оризонт» рассказал о дальнейших творческих планах коллектива и подчеркнул, что руководство Молдавии будет всячески стараться вставлять «палки в колеса» ансамблю в его работе. Мураховский В. С. на это ответил, что крайком партии в состоянии защитить свой коллектив, и попросил не обращать никакого внимания на любые выпады и сосредоточиться на дальнейшей работе. Буквально через два месяца после прихода в Ставропольскую филармонию ансамбль «Оризонт» проводит серию аншлаговых концертов, с 1 по 6 июня в Москве, во Дворце спорта «Дружба» Центрального стадиона им. Ленина. В этот же период творческое Объединение «Экран» снимает третий фильм — концерт ансамбля «Оризонт» на пароходе по Москва-реке. Режиссёр Гарри Бабушкин. Фильм вскоре выходит на Всесоюзный экран. Об успехе этого фильма свидетельствовали многочисленные письма на Центральное телевидение с положительными, эмоциональными откликами зрителей, а также высокое количество проданных экземпляров данного фильма за рубеж. Фирма «Мелодия» выпускает очередной диск-гигант ансамбля «Оризонт» под названием «Мой светлый мир», который получает широкое признание слушателей. Появляются новые записи ансамбля и в журналах «Кругозор». Вот что написал Заслуженный деятель искусств РСФСР, композитор Юрий Саульский в журнале «Кругозор» № 4 за 1983 год: «Все участники ансамбля „Оризонт“ имеют высшее или среднее музыкальное образование, прекрасно владеют инструментами. Именно это дает возможность добиться четкого ансамблевого звучания, мастерства и культуры исполнения. Его творчество знают и любят не только у нас в стране, но и далеко за её пределами. „Оризонт“ — один из признанных лидеров своего жанра».

Естественно, что за годы существования ансамбля состав менялся — одни музыканты уходили, на их место приходили новые. Появление в коллективе таких замечательных музыкантов, как: Михаил Ионис, Юрий Кузнецов, Сергей Арабаджи (клавишные), Сергей Криницын, Валентин Гога (ударные), Евгений Богданенко, Владимир Ковалев (гитаристы), Саркис Папазян, Михаил Омельченко, Валерий Лесько, Александр Бушкевич, Валерий Сазонов (духовая группа), Анатолий Киреев, Светлана Мельник, Регина Сиренко (вокалисты) — дополнили ансамбль «Оризонт» своей яркой, творческой индивидуальностью, внесли новые краски в интерпретацию музыкального материала и ещё больше укрепили уже созданный имидж ансамбля «Оризонт».

Единственное, чего не учли чиновники из Молдавии, это то, что ансамбль «Оризонт» имел очень высоких покровителей в ЦК КПСС, которые закрыли эту тему одним телефонным звонком. Нападки на ансамбль навсегда были сняты с повестки дня. Действия молдавских властей получили осуждения от многих деятелей культуры и искусства Молдавии, среди которых были: композиторы — Злата Ткач, Олег Негруца и Евгений Дога, кинорежиссёр Эмиль Лотяну, актёры кино — Михай Волонтир, Вадим Вильский, певцы — Ион Суручану, Надежда Чепрага, Михаил Мунтян, Мария Биешу и многие, многие другие. Вот, что пишет в газете «Советская культура» от 9 августа 1984 года в статье «Как рождаются песни» Народный артист СССР, композитор Евгений Дога: « Два года назад с концертных афиш Кишинева исчезло слово „Оризонт“ — так назвался ВИА, один из ведущих в республике. Вскоре выяснилось, что этот коллектив поет в другой республике. А жаль… Дело в том, что „Оризонт“ всегда отличался высокой исполнительской культурой. В любом производстве есть эталоны, на которые равняются мастера. И в нашем творчестве должны быть эталоны. И вот уехал „Оризонт“ за горизонт, а мы потеряли прекрасного популяризатора наших песен, потеряли широкого зрителя».

А тем временем творческие успехи ансамбля «Оризонт» набирают обороты с каждым днем. Многие наверняка помнят программу «Мелодии друзей». Эту программу готовила известный музыковед отечественной эстрады, главный режиссёр репертуарно-художественной коллегии Госконцерта СССР — Валентина Александровна Терская. Это была международная программа, в которой принимали участие артисты многих зарубежных стран и лучшие артисты СССР. Программа «Мелодии друзей» пользовалась огромной популярностью. Дворцы спорта, где проходили концерты этой программы буквально трещали по швам — столько в них набивалось народу. Некоторые площадки публика брала просто штурмом. Ещё бы. В этой программе участвовали такие звезды, как: Карел Готт, Лили Иванова, Марыля Родович, Радмила Караклаич, Джордже Марьянович, Бисер Киров и многие другие. Принимали участие обычно 8—10 зарубежных певцов, и исполнители, представляющие СССР. Ансамбль «Оризонт» дважды участвовал в программе «Мелодии друзей» от Советского Союза и сольно, и как аккомпаниаторы. Единственный коллектив, которому доверяли работать с зарубежными звездами и который с честью справлялся с этой работой, был «Оризонт». Коллектив был крепко музыкально подготовлен, и мог сыграть по нотам, с листа, музыку любой страны. Не будет преувеличением сказать, что это был поистине высший пилотаж. Зарубежные певцы были очень довольны сопровождением своих песен, и, как правило, в восторге от профессионализма, высокой культуры и таланта музыкантов. Ну а во время сольного выступления ансамбля «Оризонт», все зарубежные певцы прибегали, и в кулисах, стояли и слушали выступление ансамбля. Программа «Мелодии друзей» была очень почетной и ответственной работой.

Ансамбль «Оризонт» очень часто работал над новыми концертными программами. Для одной из них всемирно известный модельер Вячеслав Зайцев разработал и нарисовал эскизы для концертных костюмов. Под его чутким надзором эти костюмы были сшиты в его московском Доме моды на Кузнецком мосту. Костюмы выглядели потрясающе и очень подчеркивали стройность линий и современность одежды.
С ансамблем постоянно работали режиссёры, стилисты и балетмейстеры.

Концерты в ЦГКЗ «Россия» режиссировала молодая, полная творческих находок — Любовь Гречишникова. А постановщиком программ «Мелодии друзей» был яркий и талантливый Валерий Жак. Даже всемирно известный балетмейстер Борис Эйфман ставил для коллектива хореографические элементы в различных номерах концертных программ.

Весомую часть репертуара этих программ занимали песни руководителя ансамбля «Оризонт» композитора Олега Мильштейна. Песни: «Апрель» на стихи Андрея Дементьева, «Мотылек» на стихи Анатолия Монастырева и Ольги Писаржевской, «Монолог» на стихи Штефана Петраке, «Пятая парта» на стихи Игоря Лазаревского, «Листопад» на стихи Игоря Шаферана, «Во имя любви» на стихи Михаила Танича, «Душа цыгана» на стихи Ефима Криммермана, «Любви волшебный свет» на стихи Владимира Дюкова, «Все в порядке, мама» на стихи Михаила Пляцковского, «Трепетный огонь» на стихи Александра Жигарева, «Амор, амор» на стихи Семиона Гимпу, «Возвращение» на стихи Андрея Вартика, «Здравствуй, Олимпиада!» на стихи Роберта Рождественского и многие, многие другие, всегда выражали широкую гамму эмоций и чувств. Мягкость, теплый лиризм его песен всегда находили отклик в зрительном зале. В своем песенном творчестве Олег Мильштейн сотрудничает с самыми лучшими поэтами страны. Его песням свойственна четкость, импульсивность, насыщенность песенного начала, акварельность красок и изящество. Музыкальные аранжировки, которые он сам всегда делал к своим песням, и его обработки других произведений, опережали своё время и оттого особенно ценились в музыкальной среде профессионалов. Для ансамбля «Оризонт» также специально писали самые известные советские композиторы, такие как: Арно Бабаджанян, Константин Петросян, Оскар Фельцман, Микас Новикас, Евгений Дога, Александра Пахмутова, Тихон Хренников и многие другие.

Участие в фестивалях 
Очень интересной работой «Оризонта» стало его участие в телевизионном цикловом проекте Центрального телевидения «Времена года». Режиссёр — Лариса Григорьевна Маслюк. Главный оператор — Геннадий Иванович Зубанов. В цикле «Осень» была снята песня Олега Мильштейна на стихи Ливиу Деляну «Как мне быть», в которой присутствовали: народный коллектив, изображающий свадьбу, лошади, кучера, телеги, танцевальные коллективы и т. д.

Продолжается участие ансамбля «Оризонт» во Всесоюзных фестивалях искусств: «Киевская весна» (1983 г.), «Ташкентская золотая осень» (1985 г.), «Музыкальная осень Ставрополья» (1986 г.), «Белорусская музыкальная осень» (1988 г.), «Буковинская весна» (1990 г.). «Оризонт» желанный гость у хлеборобов Кубани и Ставрополья, шахтеров Кузбасса и Воркуты, виноделов Армении и Крыма, хлопкоробов Туркмении и Узбекистана. По направлению Союзконцерта ансамбль «Оризонт» отправляется в рамках Всесоюзного абонемента «Мастера искусств — труженикам Байконура» с большой концертной программой на космодром Байконур (1988 г.). Там настолько были рады приезду ансамбля «Оризонт», что начальство космодрома сделало исключение, за которое могло поплатиться «головой»: показало коллективу секретный объект № 1, площадку, с которой состоялся запуск в космос первого советского космонавта — Юрия Гагарина. Ансамбль «Оризонт» любили не только в Советском Союзе, но и далеко за его пределами. За границей «Оризонт» выступал с неизменным успехом, включая в свой репертуар и песни той страны, в которой выступал, что вызывало у зрителей особый восторг. С огромным успехом прошли гастроли ансамбля в Польше (трижды), Германской Демократической республике (четырежды), Венгрии, Югославии (дважды), Монголии, Болгарии (дважды), Афганистане, Африке (в 12 странах, дважды), Швеции, Вьетнаме, Сирии, Италии, где зритель, зачастую, аплодировал ансамблю стоя. Зарубежные поездки ансамбля «Оризонт» всегда широко освещались прессой. В газетах и журналах очень часто появлялись заметки, рецензии, статьи об ансамбле. В большинстве своем они были со знаком плюс. Прекрасно вспоминаются интересные статьи об ансамбле «Оризонт», написанные ведущими музыковедами: Валентиной Терской, Аркадием Петровым, Евгением Эпштейн, а также и другими профессионалами своего дела.

Всесоюзная звукозаписывающая фирма «Мелодия» постоянно уделяла ансамблю «Оризонт» много внимания. Всего за период существования коллектива были выпущены четыре диска-гиганта ансамбля: «Ансамбль Оризонт» (1978), «Мой светлый мир» (1982), «Настроение» (1983), «Кто виноват» (1991); восемь дисков-миньонов и четыре CD.

Закат (1989—1994) 
Появление многочисленных новых поп-групп («Ласковый май», «Мираж», «Комбинация», и др.) и новых солистов показало, что начали меняться музыкальные предпочтения и ценности. Коллектив ансамбля «Оризонт» почувствовал снижение зрительского интереса. Владимир Ковалев и вокалист Анатолий Киреев уходят во «Фристайл», тогда ещё — «Высший пилотаж», а позже уезжают в Америку. Клавишник Юрий Кузнецов уходит в коллектив Валентины Легкоступовой, а позже уезжает с семьей в Канаду. Скрипичная группа ансамбля «Оризонт» полностью распадается. Татьяна Грекул и её муж, тоже скрипач ансамбля, Геннадий Мельник решают заняться семьёй. Солист-скрипач Илья Райзман-Раду вместе с семьей уезжает на постоянное место жительства в Америку. Леонид Рабинович уезжает с семьёй в Израиль. Клавишник Михаил Ионис — в Германию. Олег Мильштейн набирает новых участников, пришли Александр Хиоара (вокал), Андрей Чернявский (клавишные), Эдуард Кремень (гитара), Леонид Бешлей (саксофон), Юрий Богинский и Виорел Гыскэ (ударные). Оставались в коллективе бас-гитарист и вокалист Николай Каражия, трубач Алексей Сальников, программист Георгий Герман и вся техническая группа. Однако характерный стиль ансамбля под руководством Олега Мильштейна сохранялся. Фирма «Мелодия» даже выпускает новый диск-гигант ансамбля «Кто виноват» (1991), но вскоре в 1994 году ансамбль «Оризонт» прекратил своё существование.

Дискография 
 1978 — Оризонт
 1982 — Мой cветлый мир
 1983 — Настроение
 1991 — Кто виноват? 
 2004 — А любовь жива

Ссылки 
 Оризонт // orizont.ru
 Участники ансамбля // Парад ансамблей (ensembles.ru)

Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы СССР
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1976 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1994 году
Музыкальные коллективы Молдавии
Оризонт